Klinggraben ist der Name folgender Gewässer und Täler:

 Klinggraben (Einbach), linker Zufluss vom Heigelkopf des Einbachs (zur Isar) im Gemeindegebiet von Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Klinggraben (Main), rechter Zufluss des Mains unterhalb von Hafenlohr, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Klinggraben (Reutgraben), linker Zufluss des Reutgrabens (zur Aisch) bei Wiesendorf, Gemeinde Adelsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Klinggraben (Vils), linker Zufluss der Vils (zur Donau) über den Mühlkanal der Rosenmühle bei Warth, Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Klinggraben (Vorsterbach), rechter Bachgraben zum Vorsterbach (zur Rauriser Ache) bei Vorstanddorf, Marktgemeinde Rauris, Bezirk Zell am See, Salzburg

Siehe auch:
 Klingbach
 Klingengraben
 Klingsgraben